

Geografia 
 Vorona – comune rumeno, ubicato nel distretto di Botoșani
 Vorona – villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Kovel
 Vorona – fiume della Russia europea, affluente del Chopër
 Vorona – fiume della Romania, affluente del Siret

Paleontogia
 Vorona berivotrensis, un uccello mesozoico del Madagascar